Haney ist der Name folgender 

Personen:
 Anne Haney (1934–2001), US-amerikanische Schauspielerin 
 Bob Haney (1926–2004), US-amerikanischer Comicautor
 Cecil D. Haney (* 1955), US-amerikanischer Admiral
 Chris Haney (1950–2010), Miterfinder von Trivial Pursuit
 Daryl Haney (* 1963), US-amerikanischer Schauspieler, Buch- und Drehbuchautor
 David Haney (* 1955), kanadischer Jazz-Pianist und Komponist
 Devin Haney (* 1998), US-amerikanischer Boxer
 Eric Lee Haney (* 1952), ehemaliges Mitglied der Delta Force
 Kevin Haney, Maskenbildner und Spezialeffektkünstler 
 Lauren Haney (* 1936), US-amerikanische Krimiautorin, Schriftstellerpseudonym von Betty Winkelman
 Lee Haney (* 1959), US-amerikanischer Bodybuilder
 Perla Haney-Jardine (* 1997), US-amerikanische Schauspielerin
 Sammi Haney (* 2010), US-amerikanische Kinderdarstellerin
 Wolfgang Haney (1924–2017), deutscher Sammler, Überlebender und Zeitzeuge des Holocaust

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Haney (Georgia)
 Haney (Mississippi)
 Haney (Tennessee)
 Haney (Wisconsin), Town(ship) im Crawford County

in Kanada:
 Haney (British Columbia)